Akamaru – wyspa archipelagu Gambiera
 Akamaru Jump – specjalne wydanie Shūkan Shōnen Jump